Clathroconium är ett släkte av svampar. Clathroconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Clathroconium